L'aire urbaine de Clermont-Ferrand est une aire urbaine française centrée sur l'unité urbaine de Clermont-Ferrand.

Données générales 

D'après la définition qu'en donne l'Insee, l'aire urbaine de Clermont-Ferrand est composée de , situées dans le Puy-de-Dôme. Ses  en 2020 font d'elle la  urbaine de France.

Dix-sept communes de l'aire urbaine font partie du pôle urbain.

Le tableau suivant détaille la répartition de l'aire urbaine sur le département :

L'aire urbaine de Clermont-Ferrand est rattachée à l'espace urbain de Clermont-Ferrand.

Composition 
La liste des communes de l'aire urbaine est la suivante :

Évolution démographique

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Liste des aires urbaines de France
 Unité urbaine de Clermont-Ferrand

Liens externes 
 Statistiques (dossier complet) de l'aire urbaine de Clermont-Ferrand (019).

Clermont-Ferrand

Aire urbaine dans le Puy-de-Dôme
Aire urbaine en France par ville